Amola del Piano, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto, nella città metropolitana di Bologna;
 Amola (Monte San Pietro), frazione del comune sparso di Monte San Pietro, nella città metropolitana di Bologna;
 Amola (Licciana Nardi), frazione del comune di Licciana Nardi, in provincia di Massa e Carrara.